(5026) Martes – planetoida
 Kuna (Martes) – rodzaj ssaka
 Kuna amerykańska (Martes americana)
 Kuna domowa (Martes foina)
 Kuna leśna (Martes martes)
 Kuna japońska (Martes melampus)
 Kuna rybożerna (Martes pennanti)
 Kuna żółtogardła (Martes flavigula)
 Soból tajgowy (Martes zibellina)
 Martes – w języku hiszpańskim Wtorek
  – miasto w Hiszpanii
 Martes Sport – sieć sklepów

